Stokbrood
 Baguette (tas), kleine handtas
 Baguette (slijpsel), langwerpig slijpsel voor diamanten
 Baguette (zilver), rechthoekig stukje zilver waarvan bestek wordt vervaardigd
 Baguette (handschrift) of staaf, verticale versiering, bijvoorbeeld van een initiaal, in een handschrift

Personen met de naam Baguette 
 Bertrand Baguette, Belgische coureur
 Cyprien Baguette, Belgische voetballer